Чемпионат Европы по футболу 1989 среди юношей до 16 лет — седьмой розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Дании с 4 по 14 мая 1989 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Португалии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 31 команда выявила 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Дании — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1989 году
Спорт в Дании в 1989 году
Международные соревнования по футболу в Дании
Май 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Дании